Матвей Акимович Гозенпуд (8 (21) мая 1903, Киев — 17 февраля 1961, Новосибирск) — советский композитор и пианист. Брат литературоведа А. А. Гозенпуда.

Биография 
В 1921 году окончил Киевскую консерваторию по классу фортепиано у Г. Н. Беклемишева (занимался также у Ф. М. Блуменфельда).

С 1921 — преподаватель, в 1935—1949 гг. — профессор Киевской консерватории (классы композиции), одновременно (в 1923—1949 гг.) и в 1953 преподавал игру на фортепиано в Киевском музыкальном училище.

Дипломант Первого Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (Москва, 1933).

В 1951—1952 гг. — профессор Алма-Атинской, в 1953—1961 гг. профессор и руководитель кафедры Новосибирской консерватории.

Сочинения 
 Опера — Лампа Аладдина (1947)
 Для оркестра — 3 симфонии (1938, 1939, 1946)
 Эпическая поэма (1950)
 4 концерта для фортепиано с оркестром (1929—1953)
 Концерт для скрипки (1947)
 Уральская фантазия для фортепиано с оркестром. (1942)
 4-струнный квартет (1931—1955)
 Квинтет для фортепиано (1945)
 Трио фортепиано
 Произведения для фортепиано (в том числе, 4 сонаты)
 Хоры, романсы, песни, статьи.

Родственники 
Братья:
 Абрам Акимович Гозенпуд (1908—2004) — советский и российский литературовед и музыковед.
 Наум (Нохум) Акимович Гозенпуд (1897 — после 1960) — советский химик-технолог, специалист технике и технологии трикотажного производства (в частности, по производству искусственного шёлка).

Ссылки 
Композиторы советской Украины. Справочник. — К.: Мистецтво, 1951 ГОЗЕНПУД МАТВЕЙ АКИМОВИЧ

Композиторы СССР
Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Преподаватели Новосибирской консерватории
Преподаватели Киевского музыкального училища им. Р. Глиэра‎